Татья́на Ю́рьевна Бресла́вская (21 сентября 1980, Новороссийск) — российская скрипачка, одна из участниц московского квартета «Bagatelle»; лауреат международного конкурса «OST-WEST Musikfest» в Санкт-Пёльтене (2010); музыкант Театра им. Моссовета и Театрального товарищества 814.

Биография 
Родилась 21 сентября 1980 года в городе Новороссийске Краснодарского края.

1992 г. — участвовала в конкурсе скрипачей — учащихся детских музыкальных школ Краснодарского края, где заняла 1 место.

1995 г. — поступила в Новороссийское музыкальное училище им. Д. Д. Шостаковича.

1997 г. — на краевом конкурсе скрипачей — студентов музыкальных училищ Краснодарского края заняла 1 место.

март 1999 г. — на конкурсе скрипачей — студентов музыкальных училищ и училищ искусств Юга России в Ростове-на-Дону заняла 3 место.

июнь 1999 г. — с отличием окончила Новороссийское музыкальное училище им. Д. Д. Шостаковича.

октябрь 1999 г. — на конкурсе старинной музыки в Ростове-на-Дону заняла 1 место.

2004 г. — окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных.

2009 г. — окончила Московскую Государственную консерваторию им.

П. И. Чайковского.

2010 г. — заняла 3 место на международном музыкальном конкурсе «OST-WEST Musikfest» в Санкт-Пёльтене.

В различные годы участвовала в международных музыкальных фестивалях с сольными выступлениями, а также в составе ансамблей и камерного оркестра в следующих городах:
 Англия (Плимут, Дарлингтон)
 Франция (Брест, Париж)
 Германия (Мёнхенгладбах, Эссен, Вольфенбюттель)
 США (Гейнсвилл, Чикаго, Денвер, Колорадо-Спрингс)
 Польша (Познань)
 Австрия (Санкт-Пёльтен, Пёрчах)

Играет в спектаклях Театра им. Моссовета и Театрального товарищества 814.

Ссылки 
 Татьяна Бреславская на сайте YouTube